Sadowiec  ou Sadówiec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sadowiec, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sadowiec , un village de la voïvodie de Łódź
 Sadówiec, un village de la voïvodie de Mazovie